Die Abkürzung WKS steht für:
 Assistenzmodell nach Willem Kleine Schaars, einem Betreuungskonzept aus der Behindertenhilfe
 Werkkunstschule
 Werkzeugkombinat Schmalkalden, Hersteller von Metallwerkzeugen in der DDR
 West Kowloon Station, Bahnhof in Hongkong
 Wetterkurzschlüssel, Codebuch deutscher U-Boote während des Zweiten Weltkriegs
 WKS (Unternehmen), eine deutsche Unternehmensgruppe
 Wojskowy Klub Sportowy, polnische Armeesportklubs
 Wunschkaiserschnitt, Schnittentbindung auf Wunsch der werdenden Mutter

WKS